Covenant, organització militar fictícia del videojoc Halo
 Cinema:
 The Covenant (pel·lícula de 1985), telefilm dirigit per Walter Grauman
 The Covenant (títol en català: El pacte), pel·lícula de 2006 dirigida per Renny Harlin
 Alien: Covenant, pel·lícula de 2017 dirigida per Ridley Scott
 The Covenant (pel·lícula de 2023), pel·lícula dirigida per Guy Ritchie

 Vegeu també:
 Covenant Life
 El pacte